Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2018 года проходил с 22 по 26 августа в Монтемор-у-Велью, Португалия. Это 45-е мировое первенство по этому виду спорта. Были разыграны 30 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 13 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарки

Медальный зачёт

Чемпионат мира по параканоэ

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Спорт в Португалии в 2018 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Португалии
Август 2018 года